Emerald (englisch für ‚Smaragd‘) bezeichnet:
 Emerald (schweizerische Band), Schweizer Heavy-Metal-Band
 Emerald (Spiel), Brettspiel von Rüdiger Dorn
 Emerald (Programmiersprache), Programmiersprache
 Emerald (Automarke), britische Automarke
 Emerald – Die Chroniken vom Anbeginn, Roman von John Stephens
 Emerald Riesling, Weinsorte 
 Emerald Airways, ehemalige englische Fluggesellschaft
 Emerald Group Publishing, britischer Wissenschaftsverlag
 HMS Emerald (D66), Kreuzerklasse der Royal Navy; siehe Liste historischer Schiffe der Royal Navy
 Emerald (Schiff), Kreuzfahrtschiff
 Emerald Princess (Schiff), Kreuzfahrtschiff 

Orte:
 Emerald (Queensland), Stadt in Queensland, Australien
 Emerald (Victoria), Ort in Australien bei Melbourne
 Emerald Isle (Kanada), kanadische Insel
 Emerald (Phantominsel), Phantominsel zwischen Australien und der Antarktis
 Emerald (Krater), Krater auf dem Asteroiden (2867) Šteins

in den Vereinigten Staaten:
 Emerald (Mississippi)
 Emerald (Nebraska)
 Emerald (Ohio)
 Emerald (Pennsylvania)
 Emerald (Washington)
 Emerald (Wisconsin), im St. Croix County
 Emerald (Town), Town(ship) im St. Croix County
 Emerald Bay, Kalifornien
 Emerald Beach, Missouri
 Emerald Creek, Idaho
 Emerald Grove, im Rock County, Wisconsin
 Emerald Lake Hills, Kalifornien
 Emerald Park, Illinois
 Emerald Shores, Alabama
 Emerald Village, North Carolina

Seen:
 Emerald Lake (Kalifornien)
 Emerald Lake (Kanada)
 Emerald Lake (Signy Island) im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Emerald Lake (Utah)

Emerald ist der Künstlername folgender Person:
 Caro Emerald (* 1981), niederländische Jazzsängerin

Siehe auch:
 Emerald Cove, Bucht von King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Emerald Edge
 Emerald-Eisfälle, Gletscherbruch auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Emerald Fracture Zone, Grabenbruch im Südlichen Ozean, Antarktis
 Emerald Island (Begriffsklärung)
 Emerald-Netzwerk, Naturschutzgebietsnetz, das sich aus der Berner Konvention ableitet
 Emerald-Nunatak, Nunatak auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Emerald Point